Тундра:
 Тундра — вид природных зон, лежащих за северными пределами лесной растительности, пространства с вечномёрзлой почвой, не заливаемой морскими или речными водами:
 Дополнительно см. регионы: :Категория:Тундра.
 Лесотундра — субарктический тип ландшафта.
Географические природные объекты
 Заячья Тундра — плато на западе Кольского полуострова.
 Туадаш Тундра — горный массив на западе Кольского полуострова.
 Монче-тундра — горный массив на Кольском полуострове.
 Нявка Тундра — горный массив на западе Кольского полуострова.
 Тундра-Юган — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.
Тундра - Снайперская винтовка из игры Call Of Duty: Warzone. 
Другое
 «Тундра» — быстроходная траншейная машина БТМ-4М.
 Тундра — посёлок железнодорожной станции в Приморском районе Архангельской области.
 Тундра — станция Северной железной дороги в Архангельской области.
 «Тундра» — изделие 14Ф142, космический аппарат Единой космической системы (ЕКС).
 «Тундра» — простонародное название игры «War Thunder».
 Тундра — один из персонажей мультсериала «Щенячий патруль»

См. также 
 «Нижняя тундра» — студийный альбом русской рок-группы «Ва-Банкъ».
 Тундра-орбита — геосинхронная высокая эллиптическая орбита.
 Тойота Тундра (Toyota Tundra) — полноразмерный пикап, выпускаемый Toyota Motor Corporation.